Beast Wars II (ビーストウォーズＩＩ 超生命体トランスフォーマー, Bīsuto Wōzu II: Chō seimei-tai toransufōmā) è una serie animata dei Transformers in 43 episodi, realizzata in Giappone nel 1998 per colmare il vuoto tra la prima e la seconda stagione di Beast Wars. La serie è ancora inedita in Italia.

Trama e protagonisti 
La serie, disegnata in classica animazione giapponese invece che in computer grafica, vede come protagonisti nuovi robot del gruppo Maximal (in giapponese Cybertron) capitanati da Lio Convoy, fiero combattente dal cuore d'oro e dalla mente sofisticatamente intelligente, che diventa un leone albino.

Gli altri protagonisti del gruppo Maximal sono ClawJaw, un polpo dalla spiccata intelligenza, e il mandrillo B'boomb (Apache) e il leone bruno Lio Junior i quali, unendosi ad altri due Maximal, formano Magnaboss.

Il gruppo rivale, votato alla distruzione e alla conquista dell'universo, è quello dei Predacon (chiamati Destron). Il malvagio leader dei Predacon è Lord Galvatron, robot in grado di trasformarsi in una sorta di trivella drago.

Personaggi (principali)

Maximal 
 Lio Convoy
 Apache
 Bighorn
 Tasmania Kid
 Diver
 Scuba

Predacon 
 Galvatron
 Megastorm/Gigastorm
 Starscream/Hellscream

Curiosità 
Con riferimento a questa saga è stato creato un film di 45 minuti intitolato "Lio Convoy in Imminent Danger!", che vede il ritorno del personaggio Optimus Primal (in giapponese Beast Convoy).
Questa serie viene rivolta verso un pubblico più giovane rispetto alla serie originale americana, che punta a un pubblico più esigente e adulto.
 La serie è ambientata 10.000 anni dopo Beast Machines.

Episodi

Note

Collegamenti esterni 
 

Serie televisive dei Transformers
Anime e manga postapocalittici